Tammikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tammikari, Raumo, Egentliga-Finland 
 Tammikari, Nådendal, Egentliga-Finland 
 Tammikari, Raumo, Satakunta, 

Robotskapade Finlandförgreningar